Иса́ев (Иса́ева) — русская фамилия, образованная от имени Исай.

Известные носители

А 
 Исаев, Азер Зульфугар оглы (род. 1967) — советский и азербайджанский футболист.
 
 
 
 Исаев, Альберт Михайлович (1938—2014) — заслуженный тренер Российской Федерации.
 
 
 Исаев, Ариф Айдын оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист.

Б 
 Исаев, Беделбай (1911—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Исаев, Беслан (род. 1983) — российский спортсмен, боец.

В 
 
 Исаев, Виктор Фёдорович (1913—1989) — советский Герой Социалистического Труда.
 
 Исаев, Вугар Мирзаханович (род. 1968) — российский предприниматель.
 Исаев, Вячеслав (род. 1993) — латвийский футболист.

Г 
 Исаев, Габдельбарый Низамутдинович (1907—1983) — мусульманский религиозный деятель, богослов, просветитель.
 
 Исаев, Григорий Прокофьевич (1857—1886) — русский революционер-народник.

Д 
 Исаев, Даниил Александрович (род. 2000) — российский хоккеист.

Е 
 Исаев, Евгений Иванович (род. 1979) — самбист, чемпион и призёр чемпионатов России, Европы и мира, ЗМС России.
 Исаев, Егор Александрович (1926—2013) — русский советский поэт, переводчик и публицист.

И 
 Исаев, Ибрагим (1949—2014) — казахский акын, лауреат Международной премии «Алаш».

К 
 Исаев, Канатбек Кедейканович (род. 1975) — киргизский политик.

Л

М 
 
 Исаев, Магомедшапи Алиханович (1944—2006) — советский и российский филолог.
 Исаев, Магомет Измайлович (1928—2011) — российский языковед, специалист по иранистике, интерлингвистике и этнолингвистике.
 Исаев, Максад Музаффар оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, защитник.
 Исаев, Максим Валентинович (род. 1965) — российский художник, театральный режиссёр и актёр.
 Исаев, Мамри Яхьяевич (1888—1961) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Исаев, Мансур Мустафаевич (род. 1986) — российский дзюдоист, олимпийский чемпион.
 Исаев, Мардахай Исаевич (1894 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Исаев, Метри (1905—1930) — чувашский писатель и критик.
 Исаев, Мирбагир (род. 1974) — азербайджанский футболист и тренер.
 
 Исаев, Младен (1907—1991) — болгарский поэт, ветеран революционного движения.
 Исаев, Мусабек (род. 1947) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Исаев, Мутей Закиринович (1964—1999) — российский милиционер, Герой России.
 Исаев, Мухамбет (1919—1976) — первый секретарь Тянь-Шаньского обкома КПСС.
 Исаев, Мухамеджан Киреевич — посол Казахстана в Индии.

Н 
 
 Исаев, Никита Олегович (1978—2019) — российский политик и экономист.
 Исаев, Нурхан Исаевич (род. 1940) — начальник Главного управления ГАИ МВД РК.

О

П 
 Исаев, Павел Николаевич (1911—1974) — советский государственный и партийный деятель.

Р 
 Исаев, Радик Велединович (род. 1989) — тхэквондист, чемпион Европы.
 Исаев, Рамазан Шамилович (род. 1998) — российский футболист.
 Исаев, Ризвангаджи Абдулаевич (род. 1960) — российский политический и общественный деятель.
 Исаев, Рустам Арифович (род. 1998) — российский футболист.

С 
 Исаев, Савва (Савелий) Исаевич (1725—1799/1800) — протоиерей РПЦ; духовник Екатерины II, Павла І и Марии Фёдоровны; член Академии Российской.
 Исаев, Сеилбек Мухамеджарович (1938—1999) — советский и казахстанский филолог, доктор наук, член-корреспондент НАН РК.
 Исаев, Серафим Иванович (1914—1989) — советский Герой Социалистического Труда.
 Исаев, Сироджидин (1911—1985) — советский Герой Социалистического Труда.
 
 Исаев, Станислав Викторович (род. 1956) — советский артист балета, народный артист РСФСР.
 Исаев, Степан Ефимович (1896—1962) — советский военный деятель, полковник.

Т 
 Исаев, Таджитдин (1904—1971) — советский депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
 Исаев, Тахир Исрафил оглы (1922—2001) — участник итальянского движения Сопротивления.
 Исаев, Тимофей Емельянович (1901—1979) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.

У 
 Исаев, Ураз Джанзакович (1899—1938) — казахстанский политический деятель.

Х 
 Исаев, Хазар Агаали оглу (род. 1963) — советский борец вольного стиля.
 Исаев, Хамзат (род. 1995) — немецкий дзюдоист.
 Исаев, Хамид (род. 1999) — российский борец греко-римского стиля.
 Исаев, Харон Сайд-Хасанович (род. 1951) — советский и российский художник.
 Исаев, Хасан (род. 1952) — болгарский борец, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы.
 Исаев, Хусейн Абубакарович (1960—2004) — председатель Госсовета Чеченской Республики.

Ш 
 
 Исаев, Шапигаджи Абдулаевич (1925—2002) — организатор народного образования в Цумадинском районе ДАССР.
 Исаев, Шарша (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.

Ю

Э 
 Исаев, Эрнст Фаритович (род. 1962) — депутат Государственной Думы России.
 Исаев, Эли Абубакарович (род. 1964) — российский государственный деятель.



Населённые пункты 
 Исаев — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Исаев — хутор в Тацинском районе Ростовской области.

Прочее 
 Максим Максимович Исаев (Штирлиц) — персонаж произведений Юлиана Семёнова.
 «Исаев» — телесериал, экранизация произведений Юлиана Семёнова.
 Исаев — лунный кратер.

См. также 

 
 
 
 Исеев
 Ишаев
 Иша

Примечания